Джон Арлингтон «Шотган» Харгис (; 20 августа 1920, Накодочес, штат Техас, США — 2 января 1986, Хейз, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист. Чемпион НБЛ в сезоне 1948/1949 годов.

Ранние годы 
Джон Харгис родился 20 августа 1920 года в городе Накодочес (штат Техас), учился там же в одноимённой школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1947 году закончил Техасский университет в Остине, где в течение трёх с перерывом лет играл за баскетбольную команду «Техас Лонгхорнс», в которой провёл успешную карьеру. При Харгисе «Лонгхорнс» два раза выигрывали регулярный чемпионат Юго-Западной конференции (1943, 1947), но ни разу не выигрывали турнир Юго-Западной конференции, а также два раза выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1943, 1947).

26 марта 1943 года «Техас Лонгхорнс» вышли в финал четырёх турнира NCAA (), где в полуфинале, 27 марта, в упорной борьбе проиграли будущему победителю турнира, команде Кена Сэйлорса и Майло Коменича «Вайоминг Ковбойз», со счётом 54—58, в котором Харгис стал лучшим игроком матча, набрав 29 очков. В 1947 году «Лонгхорнс» повторно вышли в финал четырёх, где в полуфинале, 22 марта, в упорной борьбе проиграли команде Джеральда Такера «Оклахома Сунерс» со счётом 54—55, в котором Джон стал третьим по результативности игроком своей команды, набрав 9 очков.

Последние два сезона в составе «Лонгхорнс» Харгис включался в сборную всех звёзд Юго-Западной конференции, а в сезоне 1946/1947 годов стал не только лучшим бомбардиром команды, но и вторым во всей конференции после Джеральда Такера, за что по его итогам был включён во вторую всеамериканскую сборную NCAA. После окончания спортивной карьеры он был включён в баскетбольный Зал славы Техасского университета.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. В 1947 году Джон Харгис выставил свою кандидатуру на драфт БАА, однако не был задрафтован, после чего заключил соглашение с командой «Андерсон Даффи Пэкерс», выступавшей в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Позже выступал за команды «Форт-Уэйн Пистонс» (НБА) и «Три-Ситис Блэкхокс» (НБА). Всего в НБЛ и НБА провёл по 2 сезона. В сезоне 1948/1949 годов Харгис, будучи одноклубником Ральфа Джонсона, Фрэнка Брайана, Билла Клосса и Хоуи Шульца, выиграл чемпионский титул в составе «Андерсон Даффи Пэкерс». Всего за карьеру в НБЛ Джон сыграл 116 игр, в которых набрал 1086 очков (в среднем 9,4 за игру). Всего за карьеру в НБА Харгис сыграл 89 игр, в которых набрал 766 очков (в среднем 8,6 за игру), сделал 66 подборов и 127 передач. Помимо этого Харгис в составе «Даффи Пэкерс» один раз участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, став его бронзовым призёром в 1948 году.

Смерть 
Во время Второй мировой войны ему пришлось на три года прервать свою учёбу в университете (1943—1946). Джон Харгис умер в четверг, 2 января 1986 года, на 66-м году жизни в городе Хейз (штат Техас).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com

Баскетболисты США
Игроки «Андерсон Пэкерс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Три-Ситис Блэкхокс»
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)